Kiisa (Põlva), een nederzetting in de Estse gemeente Põlva vald
Kiisa (Saku), een grotere plaats (vlek) in de Estse gemeente Saku
Kiisa (Tori), een nederzetting in de Estse gemeente Tori
Kiisa (Viljandi), een nederzetting in de Estse gemeente Viljandi